Cape Wood kan avse

 Cape Wood, Antarktis
 Kap Wood, Grönland